

Araldica
Bilancia – figura araldica

Astrologia
Bilancia – uno dei dodici segni zodiacali

Astronomia
Bilancia – costellazione dello zodiaco

Fisica
Bilancia – nome con cui si raggruppa una classe di strumenti utilizzati per la misura della massa o della forza peso (il cosiddetto peso)
Bilancia di torsione – strumento per la misura del momento torcente di una coppia di forze

Economia e contabilità
Bilancia commerciale – indicatore economico
Bilancia dei pagamenti – strumento di contabilità nazionale

Persone
Donato Bilancia – criminale e assassino seriale italiano
Oreste Bilancia – attore italiano

Religione
Bilancia escatologica – concetto religioso dell'Islam

Altri progetti